A delta szó a következőket jelentheti:
 delta, a görög ábécé betűje
Földrajz
 Delta (Alabama)
 Delta (Colorado)
 Delta (Észak-Karolina)
 Delta (Illinois)
 Delta (Iowa)
 Delta (Kentucky)
 Delta (Louisiana)
 Delta (Missouri)
 Delta (Ohio)
 Delta (Pennsylvania)
 Delta (Utah)
 Delta (Wisconsin)
 Delta (közösség, Wisconsin)
 Deltatorkolat
 Delta megyék az Amerikai Egyesült Államokban

Közlekedés
 Delta Air Lines, amerikai légitársaság

Kultúra
 Delta (2008) magyar film
 Delta ismeretterjesztő műsor
 Delta magyar zenekar
 Delta Goodrem ausztrál énekesnő
 Delta, a Mumford & Sons együttes egyik albuma

Orvostudomány
 Delta (orvostudomány) a deltaizom szó köznapi formája
 Delta-hullám, agyhullám

Űrkutatás
 Delta hordozórakéta család:
 Delta II
 Delta III
 Delta IV
 Delta IV Heavy
 DC–X, avagy Delta Clipper, többször felhasználható hordozórakéta
 Delta-DOR, bolygóközi navigációs technika